Das Direct Line Insurance International Ladies Tennis Championships 1996 war ein Damen-Tennisturnier in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 18. bis 22. Juni 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Eastbourne